Das AEGON Classic Birmingham 2015 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2015. Das Rasenplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 15. bis 21. Juni 2015 in Birmingham statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das AEGON Classic Birmingham 2015 fand vom 14. bis 15. Juni 2015 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Birmingham